Интоне́ма — любой интонационный признак или сочетание признаков, способные выполнять смыслоразличительную функцию.
 Интонема — то же, что интонационная конструкция.